Keijia är ett släkte av spindlar som beskrevs av Koçak och Muhabbet Kemal. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Platnickina. Keijia ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Keijia